Denne liste over fredede fortidsminder i Tønder Kommune viser alle fredede fortidsminder i Tønder Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Tønder Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Tønder Kommune
Tønder Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments